Dan peut faire référence à :

Prénom et patronyme 
 Dan, le nom de la dynastie des rois légendaires dans la mythologie nordique qui donnèrent leur nom au peuple danois et au Danemark ;
 Dan, un des fils de Jacob dans la Bible ;
 Dan, un auteur belge de bandes dessinées ;
 Aurora Dan, une fleurettiste roumaine ;
 Fedor Dan, une personnalité politique russe ;
 tribu de Dan, une des douze tribus d'Israël ;
 Tokusaburō Dan (1901-1977) un journaliste et écrivain japonais ;
 Uri Dan (1935-2004), journaliste, écrivain et réalisateur israélien.

Toponyme et géographie 
 Croix du Dan, une croix surplombant la commune de Poligny dans le Jura en France ;
 Dan, un affluent de l'Orne qui traverse la commune de Périers-sur-le-Dan en France ;
 Dan, un kibboutz situé dans le nord d’Israël au pied du mont Hermon ; 
 Dan, une rivière d'Israël, tributaire du Jourdain ;
 Dan, une commune rurale située dans le département de Karangasso-Vigué au Burkina Faso ;
 Dan, une commune rurale située dans le département de Kourinion au Burkina Faso ;
 Dan, une rivière de Chine, tributaire de la Han ;
 Dan, un arrondissement situé dans la commune de Djidja au Bénin ;
 Dan, une langue mandée ;
 Dan, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 Gush Dan, le nom de l'agglomération israélienne de Tel Aviv, qui est censée correspondre au territoire de l'ancienne tribu israélite ;
 Tel Dan, un site archéologique dans la vallée de la Houla au nord d'Israël.

Code et symbole 

DAN, dan ou daN est un code ou un symbole qui signifie :
 dan, le danois, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 daN, le symbole de décanewton, soit 10 N ;
 DAN, .

Sigle 
DAN est un sigle qui peut désigner :
 Détachement d'armée du Nord, nom de la  française d'avril à juillet 1918 ;
 Divers Alert Network, une organisation à but non lucratif portant assistance aux plongeurs ;
 Diagnostic anténatal ;
 Douleur Aiguë du nouveau-né.

Autre 
 Dan, un grade utilisé dans les arts martiaux ainsi que dans d'autres pratiques traditionnelles japonaises ;
 Dān, signifiant « celui qui sait » en persan.
 Ar dân (signifiant « en feu »  en gallois), une chanson d'Iwan Rheon.
  (« jour » en monténégrin) est un journal quotidien au Monténégro.
 Stèle de Tel Dan, une stèle de basalte dans le nord d'Israël.
 Dan Bus Company, une entreprise israélienne de transport.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Code